Okręty US Navy o nazwie USS "Reaper":
 Pierwszy  "Reaper" (AMc-96) był trałowcem, który był w służbie w latach 1942-1945.
 USS "Winjah" (CVE-54) został wypożyczony Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako HMS "Reaper" (D82) w czasie II wojny światowej (1944-1946).
 Drugi "Reaper" (MSO-467) był trałowcem floty, który był w służbie w latach 1954-1972.

Reaper